Ветлу́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ветлужская улица — улица в Москве.
 Ветлужская улица — улица в Новосибирске.
 Ветлужская улица — улица в Перми.